Halina Birenbaum (1929), écrivaine et survivante polonaise de la Shoah ;
  (1954), joueur luxembourgeois de football ;
 Guy Birenbaum (1961), éditeur et journaliste français.